Nymphaea — género de plantas aquáticas, que inclui os nenúfares, em que algumas espécies são designadas pelo nome comum de lótus
Nymphaea lotus — o lótus-do-egito
Nelumbo —  género de plantas aquáticas cujas espécies são designadas pelo nome comum de lótus
Nelumbo nucifera — a flor-de-lótus
Nelumbo lutea — o lótus-americano
Lotus (género) — género de plantas leguminosas cujas espécies têm designação comum de lótus
Lotos — planta fantástica da mitologia grega, também mencionada no Antigo Testamento
Sutra do Lótus — do budismo maaiana
Posição de lótus — posição de meditação de ioga hindu
Flower Drum Song — filme norte-americano de 1961 intitulado Flor de Lótus no Brasil

Desambiguações de vegetais